Trinakria (gr. Τρινακρία) – inna nazwa Sycylii używana w starożytności. 

Pochodna nazwy wyspy Trynakia, na którą zawędrował Odyseusz, a utożsamianej z Sycylią. Może też pochodzić od triskelionu – godła wyspy znanego od czasów antycznych. Rdzeń nazwy (tri) może nawiązywać do trzech półwyspów tego lądu: Peloro, Passero i Lilibelo (zarys Sycylii geometrycznie jest wpisany w trójkąt) albo od liczby trzech plemion zamieszkujących wyspę przed grecką kolonizacją.

Przypisy 

Sycylia
Geografia historyczna starożytności

de:Trinacria
nl:Trinacrie
no:Trinacria